Villa Trissino pode referir-se a:

Villa Trissino (Cricoli)
Villa Trissino (Meledo di Sarego)

Desambiguação